Hal Dresner (1937-2023), auteur et scénariste américain.
  (1929-2022), rabbin américain du Judaïsme réforméj.
  (1922-1947) était un membre de l'Irgoun.

Homonymie de patronyme